Die Annonen-, Flaschenbaum-, Rahmapfel- oder Schuppenapfelgewächse (Annonaceae) sind eine Pflanzenfamilie in der Ordnung der Magnolienartigen (Magnoliales). Diese pantropische Pflanzenfamilie enthält etwa 110 Gattungen mit etwa 2450 Arten. Besonders in der Gattung Annona gibt es einige Arten, die Obst liefern.

Beschreibung und Ökologie

Erscheinungsbild und Blätter 
Alle Arten der Annonengewächse sind verholzende Pflanzen: Bäume, Sträucher oder Lianen. Kletternde Arten können klimmen, mit ihren Sprossachsen oder mit ihren Blattstielen winden. Sie können immergrün oder laubabwerfend sein. Die Rinde, Laubblätter und Blüten riechen aromatisch, da sie essentielle Öle enthalten. Es können Harze vorhanden sein.

Die haltbaren, wechselständig, oft zweizeilig, angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Die Blattspreiten sind einfach und ganzrandig. Manchmal sind die Laubblätter drüsig punktiert. Die Blattnervatur ist fieder- und netznervig. Die Spaltöffnungen (Stomata) sind paracytisch. Nebenblätter sind nicht vorhanden.

Blüten 
Die Blüten stehen einzeln oder in kleinen Bündeln zusammen.

Die Blüten sind meist zwittrig, selten eingeschlechtig. Recht häufig finden sich napfförmige und hängende Blüten. Die Blüten sind anfangs meist grünlich, während der Staubblattreife werden sie dann gelblich oder rosafarben (Anthese). Obwohl die Annonaceae zu den Magnoliidae gehören, ist die Blüte oft trimer (dreiteilig) aufgebaut. Es sind meist ein oder zwei äußerere Kreise (kelchblattähnlich) und ein innerer Kreis mit je drei Blütenhüllblättern vorhanden. In jeder Blüte sind 10 bis 20 bis sehr viele Staubblätter vorhanden, die spiralig angeordnet sind. Es ist ein Diskus vorhanden. Das Gynoeceum ist meist apocarp – die ein bis vielen oberständigen Fruchtblätter sind frei oder seltener verwachsen, synkarp.

Die Bestäubung erfolgt meist durch Glanzkäfer (Cantharophilie).

Früchte und Samen 
Die Annonengewächse bilden Sammelfrüchte, die meist ein bis acht, selten bis zu zwölf Beeren enthalten. Jede Beere enthält ein bis viele Samen. Die Samen besitzen manchmal einen Arillus und enthalten ölhaltiges Endosperm.

Systematik und Verbreitung

Taxonomie 
Die Familie Annonaceae wurde 1789 durch Antoine Laurent de Jussieu in Genera plantarum, secundum ordines naturales disposita juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam. Paris: Herissant et Theophile Barrois. 283, dort mit der Bezeichnung "Anonae", aufgestellt.

Äußere Systematik 
Nach der Angiosperm Phylogeny Group, zuletzt 2016 mit APG IV, gehört die Familie Annonaceae zur Ordnung der Magnoliales.

Innere Systematik 
Die Gattungen der beiden früher als eigenständig angesehenen Familien Hornschuchiaceae  und die Monodoraceae  werden den Annonaceae zugeordnet.

Diese pantropische Pflanzenfamilie enthält etwa 110 (bei anderen Autoren 122 bis 129) Gattungen mit etwa 2450 Arten.

Die Annonaceae werden in vier Unterfamilien mit insgesamt 15 Triben gegliedert. Die beiden großen Unterfamilien Annonoideae und Malmeoideae gliedern sich jeweils in mehrere Triben:

 Unterfamilie Anaxagoreoideae : Sie enthält nur eine Gattung:
 Anaxagorea : Die etwa 30 Arten sind in der Neotropis und von Sri Lanka bis zum westlichen Teil des Malaiischen Archipels verbreitet.

 Unterfamilie Ambavioideae : Sie enthält etwa neun Gattungen mit etwa 50 Arten mit Arealen im gesamten Tropengürtel:
 Ambavia : Die etwa zwei Arten kommen in Madagaskar vor.
 Cananga : Die etwa zwei Arten sind vom tropischen Asien bis Australien verbreitet, darunter:
 Ylang-Ylang (Cananga odorata )
 Cleistopholis : Die drei bis vier Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Cyathocalyx : Die etwa sieben Arten sind in Indomalesien verbreitet.
 Drepananthus : Die etwa 26 Arten sind in Südostasien verbreitet
 Lettowianthus : Sie enthält nur eine Art:
 Lettowianthus stellatus : Sie ist im tropischen Ostafrika verbreitet.
 Meiocarpidium : Sie enthält nur eine Art:
 Meiocarpidium lepidotum : Sie ist im tropischen Westafrika verbreitet.
 Mezzettia : Die etwa drei Arten sind im westlichen Malesien verbreitet.
 Tetrameranthus : Die etwa sechs Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Unterfamilie Annonoideae: Sie enthält etwa 51 Gattungen mit etwa 1515 Arten:
 Tribus Bocageeae: Sie enthält sieben Gattungen und etwa 60 Arten in der Neotropis sowie einer monotypischen Gattung in Ostafrika:
 Bocagea : Die etwa zwei Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Cardiopetalum : Die etwa drei Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Cymbopetalum : Die etwa 27 Arten sind von Mexiko bis ins tropische Südamerika verbreitet.
 Froesiodendron : Die etwa drei Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Hornschuchia : Die etwa zehn Arten sind in Brasilien verbreitet.
 Mkilua : Sie enthält nur eine Art:
 Mkilua fragrans : Sie ist im tropischen Ostafrika verbreitet.
 Porcelia : Die etwa sieben Arten sind in der Neotropis verbreitet; beispielsweise:
 Porcelia macrocarpa : Sie kommt vom östlichen bis südöstlichen Brasilien vor.
 Trigynaea : Die etwa zwölf Arten sind im nördlichen Südamerika verbreitet.
 Tribus Xylopieae: Sie enthält zwei pantropische Gattungen mit etwa 260 Arten:
 Artabotrys  (Syn.: Ropalopetalum ): Die etwa 100 Arten sind in den Tropen Afrikas und Asiens verbreitet.
 Xylopia : Die etwa 160 Arten gedeihen in den Tropen Afrikas, Südostasiens und der Neuen Welt.
 Tribus Duguetieae : Die fünf Gattungen mit etwa 100 Arten sind in der Neotropis und im tropischen Afrika:
 Duckeanthus : Sie enthält nur eine Art:
 Duckeanthus grandiflorus : Sie ist im tropischen Südamerika verbreitet.
 Duguetia : Die etwa 90 Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Fusaea : Die etwa zwei Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Letestudoxa : Die etwa drei Arten sind im westlichen tropischen Afrika verbreitet.
 Pseudartabotrys : Sie enthält nur eine Art:
 Pseudartabotrys letestui : Sie ist im westlichen tropischen Afrika verbreitet.
 Tribus Guatterieae::
 Guatteria  (inklusive Guatteriella , Guatteriopsis , Heteropetalum ): Die mehr als 250 Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Tribus Annoneae: Sie enthält acht Gattungen und etwa 330 Arten:
 Annona  (inklusive Guanabanus , Raimondia , Rollinia , Rolliniopsis ): Sie enthält 162 bis 175 Arten.
 Anonidium : Die etwa vier Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Papau (Asimina , inklusive Deeringothamnus , Orchidocarpum , Pityothamnus ): Die etwa acht Arten sind in Nordamerika verbreitet.
 Boutiquea : Sie enthält nur eine Art:
 Boutiquea platypetala : Sie ist in Westafrika verbreitet.
 Diclinanona : Die etwa drei Arten von Peru und Brasilien verbreitet.
 Disepalum : Die etwa neun Arten sind im westlichen Malesien verbreitet.
 Goniothalamus  (Syn.: Richella ): Die etwa 134 Arten sind in Indomalesien verbreitet.
 Neostenanthera : Die etwa vier Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Tribus Monodoreae: Sie enthält etwa elf Gattungen mit etwa 90 Arten in  tropischen Afrika:
 Asteranthe : Die etwa drei Arten sind im tropischen Ostafrika verbreitet.
 Hexalobus : Die etwa fünf Arten sind in Afrika und Madagaskar verbreitet.
 Isolona : Die etwa 20 Arten sind in Afrika und Madagaskar verbreitet.
 Mischogyne : Die etwa zwei Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Monocyclanthus : Sie enthält nur eine Art:
 Monocyclanthus vignei : Sie ist im tropischen Westafrika verbreitet.
 Monodora : Die etwa 16 Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Ophrypetalum : Sie enthält nur eine Art:
 Ophrypetalum odoratum : Sie ist im tropischen Ostafrika verbreitet.
 Sanrafaelia : Sie enthält nur eine Art:
 Sanrafaelia ruffonammari : Sie kommt nur in Tansania vor.
 Uvariastrum : Die etwa acht Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Uvariodendron : Die etwa 15 Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Uvariopsis : Die etwa 16 Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Tribus Uvarieae: Sie enthält 13 bis 15 Gattungen (Stand 2017) mit etwa 425 Arten in den Tropen der alten Welt:
 Afroguatteria : Die seit 2017 etwa drei Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Cleistochlamys : Sie enthält nur eine Art:
 Cleistochlamys kirkii : Sie ist im tropischen Ostafrika verbreitet.
 Dasymaschalon  nom. cons. (Syn.: Pelticalyx ): Die seit 2017 etwa 27 Arten sind von Assam über China und Indochina bis Malesien verbreitet.
 Desmos : Die seit 2017 etwa 22 Arten sind von Indomalesien bis auf westpazifischen Inseln verbreitet.
 Dielsiothamnus : Sie enthält nur eine Art:
 Dielsiothamnus divaricatus : Sie ist im tropischen Ostafrika verbreitet.
 Fissistigma : Die etwa 50 Arten sind in der Paläotropis verbreitet.
 Friesodielsia  (Syn.: Oxymitra , Schefferomitra ): Die seit 2017 nur noch etwa 38 Arten sind von Assam und dem östlichen Himalaja über Indochina bis Hainan und vom westlichen bis zentralen Malesien (beispielsweise Neuguinea) verbreitet. Die afrikanischen Arten wurden 2017 anderen Gattungen zugeordnet.
 Melodorum : Die etwa zehn Arten sind in Afrika, Südostasien und Australien verbreitet.
 Melodorum leichhardtii : Sie kommt vom nördlichen bis nordöstlichen und östlichen Australien sowie in Papua-Neuguinea vor.
 Mitrella : Die etwa acht Arten sind im tropischen Asien bis Australien verbreitet.
 Monanthotaxis  (Syn.: Atopostema , Clathrospermum , Enneastemon , Exellia , Gilbertiella ): Die seit 2017 etwa 94 Arten sind vom tropischen bis ins südliche Afrika und in Madagaskar verbreitet; beispielsweise:
 Monanthotaxis obovata  (Syn.: Friesodielsia obovata : Sie ist von Kongo bis ins tropische Afrika verbreitet.
 Pyramidanthe : Die bis zu zwei Arten sind in Malesien verbreitet.
 Sphaerocoryne : Die seit 2017 etwa sieben Arten sind von Indochina bis ins westliche sowie zentrale Malesien und von Nigeria sowie Kenia bis ins südliche tropische Afrika verbreitet.
 Toussaintia : Die etwa vier Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Uvaria  (Syn.: Anomianthus , Balonga , Cyathostemma , Dasoclema , Ellipeia , Ellipeiopsis , Rauwenhoffia ): Die etwa 190 Arten sind in den Tropen Afrikas und Asiens verbreitet.

 Unterfamilie Malmeoideae: Sie wird seit 2017 in acht Tribus gegliedert und enthält etwa 46 Gattungen mit etwa 783 Arten:
 Tribus Dendrokingstonieae :
 Dendrokingstonia : Die etwa drei Art sind im westlichen Malesien verbreitet.
 Tribus Fenerivieae :
 Fenerivia : Die etwa zehn Arten kommen nur in Madagaskar vor.
 Tribus Maasieae :
 Maasia : Die bis zu sechs Arten von Malesien bis Neuguinea verbreitet.
 Tribus Malmeeae : Sie enthält etwa 13 Gattungen mit etwa 180 Arten in der Neotropis:
 Bocageopsis : Die etwa vier Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Cremastosperma : Die etwa 29 Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Ephedranthus : Die etwa sechs Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Klarobelia : Die etwa zwölf Arten sind im Mittel- und Südamerika verbreitet.
 Malmea : Die etwa sechs Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Mosannona : Die etwa 14 Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Onychopetalum : Die etwa zwei Arten sind in Brasilien verbreitet.
 Oxandra : Die etwa 28 Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Pseudephedranthus : Sie enthält nur eine Art:
 Pseudephedranthus fragrans : Sie ist in Brasilien und Venezuela verbreitet.
 Pseudomalmea : Die etwa vier Arten sind in Brasilien, Venezuela und Kolumbien verbreitet.
 Pseudoxandra : Die etwa 23 Arten sind im tropischen Südamerika verbreitet.
 Ruizodendron : Sie enthält nur eine Art:
 Ruizodendron ovale : Sie ist in Bolivien und Peru verbreitet.
 Unonopsis : Die etwa 48 Arten sind in der Neotropis verbreitet.
 Tribus Miliuseae: Sie enthält etwa pantropische 24 Gattungen mit etwa 520 Arten:
 Alphonsea : Die etwa 25 Arten sind in China und Indomalesien verbreitet.
 Desmopsis : Die etwa 14 Arten sind von Mexiko bis Kuba verbreitet.
 Fitzalania : Die etwa zwei Arten kommen im tropischen Australien vor.
 Huberantha : Die etwa 27 Arten sind in Ostafrika, Madagaskar, im tropischen Asien und auf westpazifischen Inseln verbreitet.
 Marsypopetalum : Die etwa sechs Arten sind in Malesien verbreitet.
 Meiogyne : Die etwa 15 Arten sind in Indomalesien bis Neuguinea und Neukaledonien verbreitet.
 Miliusa : Die etwa 50 Arten sind von Indomalesien bis Australien verbreitet.
 Mitrephora : Die etwa 47 Arten sind in Südostasien und Malesien verbreitet.
 Monoon  (Syn.: Cleistopetalum , Enicosanthum , Woodiellantha ): Die etwa 60 Arten sind vom tropischen Asien bis Australien verbreitet.
 Neo-uvaria : Die etwa fünf Arten sind im westlichen Malesien verbreitet.
 Oncodostigma : Die ein oder zwei Arten sind in Malesien verbreitet.
 Orophea : Die etwa 50 Arten sind in Indomalesien verbreitet.
 Phaeanthus : Die etwa neun Arten sind in Indomalesien verbreitet.
 Platymitra : Die etwa zwei Arten sind von Südostasien bis Java und den Philippinen verbreitet.
 Polyalthia  (Syn.: Haplostichanthus , Papualthia ): Die etwa 80 Arten sind in den Tropen Afrikas und Asiens verbreitet.
 Popowia : Die etwa 26 Arten sind vom tropischen Asien bis Australien verbreitet.
 Pseuduvaria  (Syn.: Craibella , Oreomitra ): Die etwa 57 Arten sind in Südostasien, Malesien und Neuguinea verbreitet.
 Sageraea : Die etwa neun Arten sind in Indomalesien verbreitet.
 Sapranthus : Die etwa sechs Arten sind in Mittelamerika verbreitet.
 Stelechocarpus : Die etwa drei Arten sind in Südostasien und Malesien verbreitet.
 Stelechocarpus burahol : Aus Borneo, Java, den Kleinen Sundainseln und Malaysia.
 Stenanona : Die etwa 14 Arten sind von Mexiko bis Zentralamerika verbreitet.
 Tridimeris : Die etwa zwei Arten kommen in Mexiko vor.
 Trivalvaria : Die etwa vier Arten sind von Assam bis zum westlichen Malesien verbreitet.
 Wuodendron ,  & : Sie enthält nur eine Art:
 Wuodendron praecox : Sie kommt in Indien, China und Südostasien vor.
 Tribus Monocarpieae :
 Monocarpia : Die etwa vier Arten sind in Thailand und in Malesien verbreitet.
 Tribus Phoenicantheae : Sie wurde 2017 aufgestellt und enthält nur eine Gattung:
 Phoenicanthus : Die etwa zwei Arten kommen nur in Sri Lanka vor.
 Tribus Piptostigmateae : Sie enthält etwa fünf Gattungen mit etwa 33 Arten im tropischen Afrika:
 Annickia : Die etwa acht Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Greenwayodendron : Die etwa zwei Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Mwasumbia : Sie enthält nur eine Art:
 Mwasumbia alba : Sie kommt nur in Tansania vor.
 Piptostigma : Die etwa 14 Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.
 Polyceratocarpus : Die etwa acht Arten sind im tropischen Afrika verbreitet.

Nutzung 
Eine sehr schmackhafte Art ist der Zimtapfel (Annona squamosa). Vor allem die Gattung Annona umfasst einige auch kommerziell wichtige Obstarten wie die Cherimoya (Annona cherimola) und Stachelannone (Graviola, Guanabana, Annona muricata). Gefahren bzgl. des Verzehrs (auch anderer Gewächsbestandteile): siehe Annona. Im Versuchsanbau in den USA und in Europa befindet sich die Dreilappige Papau (Asimina triloba).

Quellen 
 Die Familie der Annonaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 Die Familie der Annonaceae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung)
 Robert Kral: In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico, Volume 3 – Magnoliidae and Hamamelidae, Oxford University Press, New York u. a. 1997, ISBN 0-19-511246-6. Annonaceae. - textgleich online wie gedrucktes Werk. (Abschnitt Beschreibung)

Einzelnachweise

Ergänzende Literatur 
 G. Gottsberger: Pollination and evolution in neotropical Annonaceae. In: Plant Species Biology, Volume 14, 2, 1999, S. 143–152.
 Ali Attiq, Juriyati Jalil, Khairana Husain: Annonaceae: Breaking the Wall of Inflammation. In: Frontiers in Pharmacology, Volume 8, Oktober 2017, 752. doi:10.3389/fphar.2017.00752
 L. W. Chatrou, I. M. Turner, B. B. Klitgaard, P. J. M. Maas, T. M. A. Utteridge: A linear sequence to facilitate curation of herbarium species of Annonaceae. In: Kew Bulletin, Volume 73, Issue 3, 2018, S. 39. doi:10.1007/S12225-018-9764-3
 Richard M. K. Saunders: The evolution of key functional floral traits in the early divergent angiosperm family Annonaceae. In: Journal of Systematics and Evolution, Volume 58, Issue 4, 2020, S. 369–392. doi:10.1111/jse.12645
 T. Chaowasku, K. Aongyong, A. Damthongdee, H. Jongsook, D. M. Johnson: Generic status of Winitia (Annonaceae, Miliuseae) reaffirmed by molecular phylogenetic analysis, including a new species and a new combination from Thailand. In: European Journal of Taxonomy, Volume 659, 2020. doi:10.5852/ejt.2020.659
 T. Chaowasku, K. Aongyong, A. Damthongdee, H. Jongsook, D. M. Johnson: Generic status of Winitia (Annonaceae, Miliuseae) reaffirmed by molecular phylogenetic analysis, including a new species and a new combination from Thailand. In: European Journal of Taxonomy, Volume 659, 2020. doi:10.5852/ejt.2020.659

Weblinks